YGS steht für:
 Flughafen Germansen (IATA-Code), Flughafen von Germansen, British Columbia, Kanada

YGs steht für:
 Yottagauß, CGS-Einheit für 1024 Gauß, siehe Vorsätze für Maßeinheiten

yGs steht für:
 Yoktogauß, CGS-Einheit für 10−24 Gauß (Einheit), siehe auch Vorsätze für Maßeinheiten

ygs steht für:
 Yolngu-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache der Yolngu in Australien

Abkürzung